A Veli-Pekka Ketola-trófea egy díj a finn jégkorongbajnokságban (Liiga), melyet a szezon végén nyer el az a játékos, aki az alapszakasz során a legtöbb pontot szerezte. A trófeát Veli-Pekka Ketola tiszteletére nevezték el.

A pontkirályok

Források
 A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán

SM-liiga trófeák